Эльтон:

 Эльтон — солёное бессточное самосадочное озеро в Палласовском районе Волгоградской области.
 Эльтонский (природный парк) — природный парк в районе озера Эльтон.
 Эльтон — посёлок сельского типа в Палласовском районе Волгоградской области.
 Эльтон — санаторий в посёлке Эльтон Палласовского района Волгоградской области.
 Эльтон — железнодорожная станция на железнодорожной линии Красный Кут — Астрахань Приволжской железной дороги.
 Эльтон — озеро на полуострове Терпения, в Поронайском районе Сахалинской области.

См. также 
 Элтон